Espírito - um ser não corpóreo

Linguística 
Espírito - na língua grega, o grau de intensidade da aspiração na pronúncia das vogais iniciais.

Farmácia 
Espírito (forma farmacêutica)

Personagens
Espírito (She-Ra) - o cavalo da She-Ra, desenho produzido pela Mattel
Espíritos (Bucky)
Espíritos (Shaman King)

Ver também
Spirit
Espírito Santo (desambiguação)

Desambiguação